peut faire référence à :

Liés au transport 
 , Angleterre
 , une artère est-ouest de Kowloon
 , ancienne gare du chemin de fer 
 , le nom original de la Gare de Blackpool South

Arts et spectacles 
 , film britannique sorti en 1945, avec John Mills
 , série télévisée britannique de la BBC sur une école, ses professeurs et étudiants (2006–2015)
 , chanson britannique sortie en 1968, enregistrée en français sous le titre Les Champs-Élysées par Joe Dassin

Homonymie de titre